Olympia – miasto w Stanach Zjednoczonych, stolica stanu Waszyngton
 Olympia – sala koncertowa w Paryżu
 Olympia – sala koncertowa w Londynie
 Olympia – stadion zespołu piłkarskiego Helsingborgs IF

Inne 
 (582) Olympia – planetoida
 Olympia Centre – wieżowiec w Chicago
 Olympia-Einkaufszentrum – stacja metra w Monachium
 Olympiastadion – Stadiony Olimpijskie
 Olympia-Stadion – stacja berlińskiego metra
 Olympia-Stadion – stadion piłkarski w Laupheim
 Olympia Laupheim – klub piłkarski w Laupheim
 Olympia – album Bryana Ferry’ego (2010)

Zobacz też 
 Mr. Olympia – zawody kulturystyczne
 Olimpia
 Sportpark Olympia 
 USS Olympia – okręty US Navy